Domninus ist ein männlicher lateinischer Name der Antike. Die griechische Form lautet Domninos. Bekannte Namensträger sind:
 Donnino von Fidenza, Heiliger, 3. Jahrhundert
 Domninos (Chronist), Verfasser einer Lokalchronik von Antiocheia, 4. Jahrhundert
 Domninos von Larisa, Philosoph, 5. Jahrhundert